Take Me Out (Franz Ferdinand), een single van Franz Ferdinand
Take Me Out (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma
Take Me Out (Atomic Tom), een single van Atomic Tom
Take Me Out (Golden State), een single van Golden State
Take Me Out (toneelstuk), een toneelstuk van dramaticus Richard Greenberg